Грід () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Переу.
 Грід () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Адміністративно підпорядковується місту Келан.